MWE steht für:
 McDermott Will & Emery, internationale Anwaltskanzlei
 Mittelwerteigenschaft
 Manufacturer's Weight Empty (auch Manufacturer's empty weight oder Basic aircraft empty weight), Luftfahrtabkürzung für Flugzeugleergewicht, siehe Flugzeuggewicht
 Merowe Airport (IATA-Code), Flughafen von Merowe, Sudan

MWe steht für:
 Megawatt elektrisch bei Kraftwerken (auch MWel)

Mwe steht für:
 Mwe (Kenia), Siedlung im Mwingi District, ehemalige Provinz Eastern (Kenia)

mwe steht für:
 Mwera (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Tansania

m.w.e. steht für:
 meter water equivalent, Äquivalenzangabe anhand gleichwirksamer Wassertiefe für die Schutzwirkung unterirdischer Laboratorien gegen kosmische Strahlung, siehe Kosmische Strahlung #Sekundäre kosmische Strahlung

Abkürzung